Arènes sanglantes, roman écrit par l'espagnol Vicente Blasco Ibáñez, publié en 1908
 Arènes sanglantes () est un film américain de Fred Niblo sorti en 1922 ;
 Arènes sanglantes () est un film américain de Rouben Mamoulian sorti en 1941 ;
 Arènes sanglantes () est un film espagnol du réalisateur Javier Elorrieta, sorti dans un premier temps en français sous le titre L'Indomptée en 1989.